Генрих I Баварский (938—955) — герцог Баварии из Саксонской династии.
 Генрих I Смелый (1165—1235) — герцог Брабанта.
 Генрих I (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (1355—1416) — правитель Брауншвейг-Вольфенбюттеля в 1400—1409 годах и Люнебурга с 1388 года.
 Генрих I Младший (940—989) — герцог Каринтии из династии Луитпольдингов.
 Генрих I (граф Ангальта) (ок. 1170—1252) — граф Ангальта с 1212 года.
 Генрих I (граф Бара) (ок. 1160—1190), граф Бара с 1170 года
 Генрих I (граф Гелдерна) (1117—1182) — граф Гельдерна с 1131 года из династии Вассенбергов
 Генрих I (граф Лимбурга)
 Генрих I (граф Лувена)
 Генрих I (граф Люксембурга)
 Генрих I (граф Текленбурга) (ок. 1120—1156/1178) — граф Текленбурга с 1150 года
 Генрих I (граф Тироля) (ум. 14 июня 1190/1202) — граф Тироля с 1180 года
 Генрих I (граф Шампани)
 Генрих I (граф д’Э)
 Генрих I Боклерк (1068—1135) — король Англии из Нормандской династии.
 Генрих I (король Кипра)
 Генрих I (король Франции) (1031—1060) — король Франции из династии Капетингов.
 Генрих I Дитя (1244—1308) — ландграф Гессена.
 Генрих I Австрийский (ум. 1018) — маркграф Австрии из династии Бабенбергов.
 Генрих I (маркграф Бранденбурга)
 Генрих I (маркграф Мейсена)
 Генрих I (пфальцграф Лотарингии) — пфальцграф Лотарингии в 1045—1060 годах из династии Эццоненов.
 Генрих I Бородатый
 Генрих I Птицелов (876—936) — король Германии из Саксонской династии.
 Генрих I Толстый
 Генрих I Фландрский (ок. 1174—1216) — император Латинской империи.
 Генрих I Яворский
 Генрих I де Гиз
 Генрих I Савойский (герцог Немурский)
 Генрих I Длинный фон Штаде (ок. 1065—1087) — маркграф Северной марки из династии Удоненов.
 Генрих I д'Орлеан-Лонгвиль (1568—1595) — французский аристократ и военачальник, 7-й герцог де Лонгвиль и граф де Нёвшатель.
 Генрих I Мекленбургский (ок. 1230—1302) — князь Мекленбурга.
 Генрих I Слепой (ок. 1111 — 14 августа 1196) — граф Намюра (Генрих I) с 1139, граф Люксембурга (Генрих IV)
 Кристоф, Анри (1767—1820) — единственный король Гаити. Правил под именем Генриха I
 Генрих I фон Танне (ок. 1190—1248) — епископ Констанца
 Генрих I (маркграф Баден-Хахберга) (до 1190—1231) — первый маркграф Баден-Хахберга